Piedratajada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piedratajada (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Piedratajada (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar